Pritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Pritsch (1887–1961), deutscher Jurist
 Theodor Pritsch (1900–1974), österreichischer Politiker (CS/ÖVP)
 Günter Pritsch (* 1929), Landwirt, Dozent und Autor

Siehe auch:
 Britsch